6-е Панамериканские игры 1971 года — мультиспортивное соревнование, проводившееся 30 июля — 13 августа 1971 года в городе Кали.

Виды спорта 

  Лёгкая атлетика
  Бейсбол
  Баскетбол
  Бокс
  Велоспорт
  Прыжки в воду
  Конный спорт
  Фехтование
  Хоккей на траве
  Футбол
  Спортивная гимнастика
  Академическая гребля
  Парусный спорт
  Стрельба
  Плавание
 Синхронное плавание
  Волейбол
  Водное поло
  Тяжёлая атлетика
  Борьба

Медальный зачёт 

  — Некоторые источники считают, что Соединенные Штаты завоевали 74 серебряных и 39 бронзовых медалей, несмотря на многочисленные отчёты докладов с цифрами 73 и 40, соответственно.
  — B некоторых отчётах говорится, что Куба завоевала не 30 золотых медалей и 24 бронзовых медалей, а 31 и 24, соответственно. В результате в общей сложности 103 медали, заработанные кубинскими спортсменами во время игр.
  — Некоторые источники считают, что Канада фактически достигнула рубежа в 42 бронзовые медали, а не 41. В результате в общей сложности получилось в сумме 81 медаль, полученная канадскими спортсменами во время игр.

Примечания

Ссылки 

 Страница игр на quadrodemedalhas.com